Piedmont (Alabama)
 Piedmont (Califórnia)
 Piedmont (Carolina do Sul)
 Piedmont (Missouri)
 Piedmont (Oklahoma)
 Piedmont (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos